Bruce Evans – vescovo protestante sudafricano (1929-1993)
Bruce Evans – ex parlamentare australiano (1925-2012)
Bruce A. Evans